De derde en laatste editie van de Vriendschapsbeker liep van 1959 tot en met 1961. Het Italiaanse Lanerossi Vicenza won.

Groepsfase
Net als van de twee vorige edities zijn ook van dit toernooi zijn niet alle uitslagen bekend. Wel zijn de eindstanden van de poules bewaard gebleven.

Groep A

 * Spora werd versterkt met Jeunesse Esch spelers.

Groep B

Groep C

 

 

 * De wedstrijd Sedan - PSV werd niet gespeeld. Daarom was deze wedstrijd in tweeën gesplitst. De eindstand van de eerste 45 minuten was 0-3 voor Sedan, de eindstand van de tweede 45 minuten was 1-0 voor PSV. Beide clubs kregen daarom 2 punten

Halve finales

Finale

Voetbal in 1959
Voetbal in 1960
Voetbal in 1961
Vriendschapsbeker